Die Saison 2022/23 der Regionalliga West ist die fünfzehnte Spielzeit dieser Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse im deutschen Männerfußball und gleichzeitig die elfte Spielzeit seit der Spielklassenneueinteilung in fünf Regionalligen. Sie wurde am 22. Juli 2022 mit der Partie von Rot-Weiß Oberhausen gegen Alemannia Aachen eröffnet.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2022/23 qualifizierten sich folgende Vereine:
 die verbliebenen Mannschaften aus der Regionalliga West 2021/22:
  Preußen Münster
  Wuppertaler SV
  Rot-Weiß Oberhausen
  SC Fortuna Köln
  SV Rödinghausen
  1. FC Köln II
  SC Wiedenbrück
  FC Schalke 04 II
  Rot Weiss Ahlen
  Fortuna Düsseldorf II
  Alemannia Aachen
  Borussia Mönchengladbach II
  SV Lippstadt 08
  SV Straelen
 der Meister der Mittelrheinliga 2021/22:
  1. FC Düren
 der Meister der Oberliga Niederrhein 2021/22:
  1. FC Bocholt
 der Meister und der Zweitplatzierte der Oberliga Westfalen 2021/22:
  1. FC Kaan-Marienborn
  SG Wattenscheid 09

Saisonverlauf

Vor der Saison 
Erstmals seit der Saison 2018/19 nimmt wieder die als Sollgröße vorgesehene Anzahl von 18 Mannschaften am Spielbetrieb teil.

Der 1. FC Düren spielt zum ersten Mal in der Regionalliga, Kaan-Marienborn bestreitet nach 2018/19 seine zweite Spielzeit in der Liga. Zwar ist es auch für den früheren Zweitligisten 1. FC Bocholt die erste Saison in der Regionalliga West, jedoch hat der Klub in den 90er Jahren drei Spielzeiten in der drittklassigen Fußball-Regionalliga West/Südwest verbracht. Die SG Wattenscheid 09 kehrte nach zwei Spielzeiten in der Oberliga Westfalen in die Regionalliga zurück; in der Saison 2019/20 musste der einstige Bundesligist die Mannschaft aus finanziellen Gründen vom Spielbetrieb zurückziehen.

Vor Saisonstart wurden die Trainer aller Mannschaften in zwei Umfragen nach ihren Favoriten befragt. Topfavorit war ihnen zufolge Vizemeister Preußen Münster, dicht gefolgt vom Wuppertaler SV. Rund die Hälfte der Trainer zählte auch Oberhausen, Rödinghausen und Fortuna Köln zum Kreis der Favoriten. Schätzungen des Portals transfermarkt.de stützten diese Einschätzung: Münster und Wuppertal hatten dieser Analyse zufolge gemessen am durchschnittlichen Marktwert pro Spieler und am Gesamtmarktwert des Kaders unmittelbar vor Saisonbeginn die „wertvollsten“ Mannschaften.

Hinrunde 
Die Saison wurde am  mit der Partie Rot-Weiß Oberhausen gegen Alemannia Aachen (2:1, 5.280 Zuschauer) eröffnet.

Bis auf zwei Nachholspiele wurden alle Hinrundenpartien wie geplant bis zum  absolviert. Herbstmeister wurde Preußen Münster, das als einziges Team einen Schnitt von mehr als zwei Punkten pro Spiel erzielte. Allerdings wirkten die Münsteraner nicht in jeder Phase der Hinrunde souverän und hatten nach Ende der Hinrunde genauso viele Niederlagen in ihrer Bilanz wie in der gesamten Vorsaison, nämlich drei. Die vor der Saison genannten Mitfavoriten Oberhausen und Fortuna Köln enttäuschten und standen am Ende der Hinrunde nicht im vorderen Tabellendrittel. Mitfavorit Rödinghausen konnte als einziges Team neben Münster ebenfalls längere Zeit einen Zweipunkteschnitt halten, verlor aber durch eine schwächere Phase zum Ende der Hinrunde den Anschluss an Münster. Nach schwierigem Start konnte sich dagegen der zweite Topfavorit Wuppertal mit allerdings schon sieben Punkten Abstand auf die Tabellenspitze als erster Verfolger der Münsteraner etablieren.

Im Abstiegskampf lagen die Teams zum Ende der Hinrunde dicht beieinander. Einzig der SV Straelen war mit nur acht erzielten Punkten deutlich abgeschlagen, da sowohl der Tabellenfünfzehnte als auch der -vierzehnte nach der Hinrunde bereits 19 Punkte hatten.

Rückrunde 
Anders als in höherklassigen Ligen pausierte der Spielbetrieb nicht für die Abstellungsperiode zur WM 2022 in Katar. Nach dem 20. Spieltag, der am  absolviert wurde, ruhte der Spielbetrieb für eine Winterpause. Bis zur Winterpause konnte Münster seine Tabellenführung festigen. Erster Verfolger war die U23 von Borussia Mönchengladbach, die acht Punkte Rückstand auf Münster, aber auch bereits ein Spiel mehr als der Tabellenführer absolviert hatte. Der Wuppertaler SV war Dritter. Genau wie Münster hatte Wuppertal 19 Spiele absolviert, aber auch bereits neun Zähler Rückstand auf Platz 1.

Der erste Spieltag nach der Winterpause wurde am  ausgetragen, ein Wiederholungsspiel fand bereits Ende  statt. 

Die Spielzeit soll am  mit dem 34. Spieltag enden.

Statistiken

Tabelle 

 ||  / P

 || ()
 || rowspan="3" |

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt.

Torschützenliste

Zuschauertabelle

Höchstwerte der Saison 
 Das bislang torreichste Spiel war mit zehn Toren der 8:2-Auswärtssieg des FC Schalke 04 II beim Aufsteiger 1. FC Bocholt am 15. Spieltag. Nur dreimal wurden in der Geschichte der viertklassigen Regionalliga West mehr Tore in einem Spiel erzielt.
 Der bislang höchste Sieg war mit acht Toren Differenz das 8:0 von Rot Weiss Ahlen gegen den Aufsteiger SG Wattenscheid 09 am 3. Spieltag. Nur zweimal konnten in der Geschichte der viertklassigen Regionalliga West Siege mit einer höheren Tordifferenz erzielt werden
 Drei Tore in einem Spiel – und somit die meisten in dieser Saison – erzielten bislang: 
 Anton Heinz (Rot-Weiß Oberhausen; beim 3:3 seiner Mannschaft gegen Borussia Mönchengladbach II am 2. Spieltag)
 Henok Teklab (Preußen Münster; beim 4:2 seiner Mannschaft gegen den 1. FC Köln II am 7. Spieltag)
 Elsamed Ramaj (Alemannia Aachen; beim 2:4 Auswärtssieg seiner Mannschaft gegen den SV Straelen am 12. Spieltag)
 Viktor Maier (SV Lippstadt 08; beim 3:1 seiner Mannschaft gegen den SV Straelen am 16. Spieltag)
 Dennis Knabe-Lerche (SG Wattenscheid 09; beim 3:2 seiner Mannschaft gegen Fortuna Düsseldorf II am 17. Spieltag)
 Serhat-Semih Güler (Wuppertaler SV; beim 5:1 seiner Mannschaft gegen den 1. FC Bocholt am 21. Spieltag)
 Marcel Platzek (1. FC Bocholt; beim 4:2 seiner Mannschaft gegen Rot Weiss Ahlen am 22. Spieltag)
 Das bislang am besten besuchte Spiel Alemannia Aachen gegen den SV Rödinghausen am 15. Spieltag verfolgten 11.700 Zuschauer auf dem Tivoli.

Stadien

Trainerwechsel

Medien 
Erstmals in der Geschichte der viertklassigen Regionalliga West wurden die Rechte zur Bewegtbild-Liveübertragung an einen Anbieter exklusiv vergeben. Der Livestreaming-Anbieter Sporttotal überträgt alle Partien live, teils auch kommentiert. Die Streams werden werbefinanziert oder im Pay-per-View-Verfahren bereitgestellt. Zusätzlich bietet der Anbieter eine VoD-Spieltagszusammenfassung und Zusammenfassungen der Einzelspiele an.

Weblinks

Einzelnachweise 

Regionalliga West 2022
2022
Fußballwettbewerb in Nordrhein-Westfalen